Аршин:
 Аршин — старорусская единица измерения длины.
 Аршин — посёлок, Камызякский район Астраханской области.

См. также 
 Аршин мал алан (значения)